Adolf Eugen Fick, fisiologo tedesco
Adolf Gaston Eugen Fick, oculista tedesco
Leggi di Fick

Altri progetti